Сен-Сатюрне́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Орлеана, 70 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 219 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 430,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сатюрнен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сатюрнен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сатюрнен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сатюрнен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сатюрнен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер